Mistrovství světa v hokejbalu 2015 bylo 11. mistrovství světa, druhé, které se konalo ve Švýcarsku (první v roce 2003), konkrétně v městě Zug. Hrálo se ve dvou kategoriích, A-Pool a B-Pool. Kategorie A-Pool se hrála v Bossard Aréně, B-Pool v Ice Rink. Tým Bermud byl v kategorii A-Pool, když na MS 2013 vyhrál B-Pool a nahradil tým Francie. Němci a Izraelci účast odlřekl. Novým týmem bylo Haiti, které se členem ISBHF stalo v roce 2015. Po 6 letech se na mistrovství objevil tým Indie, která na posledním MS, jehož se zúčastnila, skončila na 2. místě. Indové museli začít v B-Pool ve skupině C, kde jasně vyhráli pouze s 1 inkasovaným gólem, ale nakonec byli vyřazeni v osmifinále v zápase proti Finsku.

Čeští hokejbalisté získali po 16 letech bronzovou medaili, když porazili tým Řecka 6:1. Slováci dokázali úspěšně obhájit titul, když v prodloužení porazili tým USA 4:3.

Účastníci 
Celkem 18 zemí (Z toho 10 Evropských a 5 z Ameriky a 3 z Asie).

Herní systém 
Na MS budou čtyři skupiny. Skupiny se dělí na A-Pool což je Skupina A a B a ještě B-Pool což je Skupina C a D. V A-Pool je rozděleno po pěti týmech a tam se bude hrát každý s každým. V první tři v té skupině postoupí do čtvrtfinále a ten čtvrtý bude hrát Osmifinále s týmem který vyhraje skupinu C nebo D. Ten pátý ve skupině A nebo B bude hrát o 12 - 9. místo. V B-Pool se bude hrát o postup do Osmifinále ten zbytek bude hrát o poslední místa.

A-Pool

Skupina A

Skupina B

B-Pool

Skupina C

Skupina D

O umístění

O 13 - 18. místo

O 17. místo

O 16 - 13. místo

O 15. místo

O 13. místo

O 12 - 9. místo

O 11. místo

O 9. místo

O 8 - 5. místo

O 7. místo

O 5. místo

Play off

Předkolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Zápas o 3. místo

Finále

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky ISBHF.com
 Oficiální stránky MS 2015

Hokejbal v roce 2015
Mistrovství světa v hokejbalu
Hokejbal ve Švýcarsku
Sport v Zugu
Sport ve Švýcarsku v roce 2015
Sportovní události ve Švýcarsku